Nahuel Maidana (Argentina, 7 de abril de 1998) es un futbolista argentino que se desempeña como enganche en el Club Atlético Chacarita Juniors de la Primera B Nacional de Argentina.

Trayectoria

Estudiantes de La Rioja 
Se formó en las infantiles de Estudiantes de La Rioja. Jugó en Novena y Octava División en Boca para luego pasar a Ferro en Séptima división.

Ferro 
Transitó todo el proceso de formación desde las juveniles hasta la primera división en la institución. El 16 de febrero del 2019 integra el banco de suplentes por primera vez, no ingresando en el partido entre Ferro e Instituto que terminó con empate 1 a 1. El 3 de marzo del 2019 realiza su debut profesional ingresando a los 35 minutos del segundo tiempo por Enzo Díaz en el partido entre Ferro y Atlético Mitre que termina con victoria del verdolaga por 2 a 0 con goles de Bordacahar y Enzo Díaz.

En el Campeonato de Primera Nacional 2019-20 ya estaba afianzado en el plantel sin ser uno de los recambios del equipo titular, no obstante logra disputar 11 partidos sin marcar ningún gol en 685 minutos.

En el Campeonato Transición de Primera Nacional 2020 disputa un total de 4 partidos tras el parate por Covid, con un total de 73 minutos y marcando su primer y único gol como profesional en el partido contra Deportivo Morón.

En el Campeonato de Primera Nacional 2021 comienza muy relegado en la consideración, pero tras el cambio de técnico terminó entrando en la rotación y jugando el reducido por el ascenso que termina perdiendo Ferro. En total disputó 19 partidos sin marcar goles.

De cara al Campeonato de Primera Nacional 2022 no arrancó como titular y no estuvo muy tenido en cuenta por parte del técnico Manuel Fernández y tampoco entró en consideración cuando cambió el cuerpo técnico y la dupla Kohan - Branda toma el primero equipo. Su debut en el campeonato se dio en la fecha N° 2, el 21 de febrero del 2022, cuando ingreso a los 36 minutos del segundo tiempo en lugar de Ruiz Gómez. No disputó ningún partido como titular, fue convocado 5 veces al banco de suplente siendo que ingresó en 4 ocasiones y disputó un total de 79 minutos sin marcar un gol.

Chacarita 
El 9 de junio de 2022 se confirma su llegada en préstamo al Club Atlético Chacarita Juniors por un año y medio, el 31 de diciembre del 2023 deberá retornar a Ferro. Su primer convocatoria se dio dos días después de firmar el contrato en el partido de la fecha N° 19 del Campeonato de Primera Nacional 2022 entre el Club Tristán Suárez y Chacarita, ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo en lugar de Ricardo Blanco.

Estadísticas 
 Actualizado al 01 de octubre de 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en futbol 360

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Atlético Chacarita Juniors